Флоренсия Ферре (; род. , , Мексика) — мексиканская  и .

Биография 
Родилась 28 января 1974 года в Мехико. Начала карьеру в кино с 7 лет. По окончании школы работает фотомоделью в фотомодельном агентстве, параллельно учится также на курсах актёрского мастерства при телекомпании Televisa, где среди учителей были известные актёры и режиссёры — Серхио Хименес, Адриана Барраса, Аурора Молина, Мигель Гальван.

В основном снимается в мексиканских сериалах, одна из первых работ — в сериале «Судьба», следом снялась в культовом телесериале «Просто Мария». Последней известной работой стала роль в сериале «Супруга-девственница» (2005).

Фильмография

Сериалы телекомпании Televisa 
  — Просто Мария — Клаудия, подруга Ирис
  — Судьба — Ильсе
  — Дотянуться до звезды-2 — Клаудия
  — Флоренсия Феррет — Нора
  — Игра жизни — Исабель (в титрах не указана)
  — Моя любимая девочка — Гладис
  — Бесчувственная — Альба Бельмонт
  — Супруга-девственница — Алехандра

Мексиканские сериалы, свыше 2-х сезонов 
  — Женщина, случаи из реальной жизни (2 сезона, 1997—2003)

Фильмы Мексики 
  — Наркополиция — Гринга

Театральные постановки 
 Красавица и чудовище — Красавица
 Три сестры (А. П. Чехов) — Ирина

Ссылки 
 Флоренсия Ферре на Telenovelawiki.com